La sigla CONADI o Conadi puede referirse a:
 La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile.
 La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de Argentina.
 El Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad de Guatemala.
 La Corporación Nacional de Inversiones de Honduras